Le qualificazioni del singolare del Trophee Lagardère 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 19 dicembre 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Arianne Hartono (qualificata)
  Christina McHale (entrata nel tabellone principale)

  Lizette Cabrera (ultimo turno)
  Katarina Zavac'ka (ultimo turno, ritirata)

Qualificate 

  Arianne Hartono
  Anastasija Zacharova

  Marine Partaud 
  Delia Gaillard

Lucky loser 

  Joanne Züger

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Trophee Lagardère 2022